Trinci steht für:
 Trinci (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Trinci, Palazzo in Foligno, siehe Trinci (Adelsgeschlecht)#Palazzo Trinci

Trinci ist der Familienname folgender Personen:
 Addo Lodovico Trinci (* 1956), italienischer Fotograf und Installationskünstler
 Corrado III. Trinci (1421–1441), italienischer Adliger